Maish ist der Familienname von
 Levi Maish (1837–1899), US-amerikanischer Politiker
 Steve Maish, englischer Dartspieler

Sonstiges:
 Maish-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Maisch
 Majsch